KW, kW eller kw kan have flere betydninger:
 Watt – (kilowatt) en fysisk enhed for effekt
 .kw – et nationalt topdomæne, reserveret til Kuwait
 K.W. – Koningshooikt-Wavre linjen
 KW – et pseudonym for tegneren Kurt Westergaard (1935-2021)